Abílio Rodrigues ou Abílio Azambuja Rodrigues é um músico brasileiro, ex-integrante da banda Picassos Falsos, onde atuava como baterista, influenciado pelos Stones e Peter Gabriel.

Após o fim da banda, Abílio, abriu uma loja de instrumentos musicais, além de estudar música e também formar-se em Filosofia.

Pai do renomado jogador de Dota 2 Gabriel "Sun" Lamego. Que é notoriamente conhecido por sua proficiência marcante em dois heróis da categoria Soft Support. Especializado em roubar kills e reclamar do jogo.

Possível MMR calculado por AI:

Phoenix 5500mmr

Dark Willow 5403mmr

Bounty Hunter 3320mmr

Spectre 3200mmr

Underlord 2300mmr

Muerta 1394mmr

Juggernaut 210mmr

Ursa 130mmr

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Membros do Picassos Falsos